Кваліфікаційний відбір до чемпіонату Європи з баскетболу 2022 в якому брала участь 41 національна збірна. Турнір розпочався 23 листопада 2017 року та завершився 23 лютого 2021 року.

Формат кваліфікаційного турніру 
Кваліфікаційні змагання складались з чотирьох етапів. На різних етапах різна кількість команд, система розіграшу єдина для всіх етапів — груповий турнір.

Перший етап

Група А

Група B

Група C

Другий етап

Група А

Група B

Група C

Група D

Третій етап

Група E

Група F

Група G

Група H

Кваліфікаційний раунд

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G 
{| class="wikitable" style="font-size: 95%; text-align: center"
|-
!width="15"|#
!width="200"|Збірна
!width="5" rowspan="5"|
!width="35" title=|1
!width="35" title=|2
!width="35" title=|3
!width="35" title=|4
!width="5" rowspan="5"|
!width="20" title="Матчі"|І
!width="20" title="Перемоги"|В
!width="20" title="Поразки"|П
!width="50" title="Забиті та пропущені очки"|М
!width="30" title="Різниця очок"|±
!width="40"|Очки
|-bgcolor=#aaffaa
|1|| style="text-align: left" | 
|bgcolor=#808080 | || 73:94 ||85:66||86:74
| 6 || 4 || 2 || 465-444|| +21 || 10 
|-bgcolor=#aaffaa
|2|| style="text-align: left" | 
|56:79||bgcolor=#808080 | ||74:59||81:73
| 6 || 4 || 2 || 462-446 || +16 || 10
|- 
|3|| style="text-align: left" |
| 71:73 ||81:74||bgcolor=#808080 | || 82:75
| 6 || 3 || 3 || 439-455 || -16 || 9
|-bgcolor=#aaffaa
|4|| style="text-align: left" | (Х)
|83:69|| 81:83 ||74:80||bgcolor=#808080 | 
| 6 || 1 || 5 || 460-481 || -21 || 7
|}(Х)''' - команда кваліфікувалась, як господар.

Група H

Примітки

Посилання 
 Перший етап 
 Кваліфікаційний раунд 

Євробаскет
2018 у баскетболі
2019 у баскетболі
2020 у баскетболі
2021 у баскетболі